Les Arachnides sont un peuple extraterrestre de l'univers de fiction de Starship Troopers de l'écrivain Robert A. Heinlein. Ils ressemblent à des insectes géants et sont très agressifs. Ils sont en conflit ouvert avec la Fédération terrienne.

Description 
Dans le roman Starship Troopers, Johnny Rico décrit les Arachnides comme . Leur mode de vie est . Ils . Ils sont ovipares et sont repartis en trois classes : les ouvriers, les soldats et les reines.

Les Arachnides colonisent des planètes en projetant leurs embryons à travers l'espace.

Historique 

Originaires du système de Klendathu, les Arachnides ont colonisé plusieurs systèmes avoisinants. Lors de l'arrivée des humains dans leur sphère d'influence, les Arachnides réagirent agressivement. Les Terriens décident alors de se retirer de cette zone qu'ils qualifièrent de . Défiant l'interdiction de s'y implanter, des extrémistes mormons fondent la colonie de  sur Dantana en plein cœur de la zone de quarantaine. Peu de temps après, ils sont tous massacrés par les Arachnides.

En riposte à cette incursion, les Arachnides expédient un astéroïde sur la Terre. L'impact a lieu près de la ville de Buenos Aires. La collision fait plus de huit millions de morts. À la suite de cet attentat, la Fédération Terrienne déclare la guerre aux Arachnides et envoie son armada pour une vaste opération de représailles. Débute alors la , aussi appelée par les soldats terriens .

Variétés

Ouvriers

Scarabée des sables Arkellien 
Les scarabées des sables sont des petits Arachnides inoffensifs. Ils sont utilisés pour transporter les Cerveaux parasites qui ont du mal à se déplacer seuls à cause de leur grande taille. Les lycées terriens utilisent souvent des scarabées morts pour la dissection en cours de biologie. La professeur de biologie de Johnny Rico vante la supériorité de l'insecte par rapport à l'homme, car selon elle, .

Transporteurs 
Les transporteurs sont d'immenses cigales de la taille d'un vaisseau spatial. Ils peuvent voyager dans l'espace et transporter d'autres Arachnides d'une planète à une autre.

Vers citernes 
Les vers citernes sont des lombrics géants qui creusent des galeries pour les crabes-ventouses. Ils vivent uniquement sur Nemerosa.

Soldats

Araignées de jungle 
Les araignées de jungle sont d'énormes crabes mauves qui piègent leurs victimes dans des toiles. Elles vivent uniquement sur Nemerosa.

Cuirassés 
Les cuirassés sont d'énormes coléoptères bombardiers presque aussi grands que les Plasmas. 
Ils lancent depuis leur tête, un jet de liquide inflammable hautement corrosif. Leurs épaisses carapaces leurs fournissent d'excellentes protections contre les armes légères des humains.

Cracheurs de feu 
Les cracheurs de feu sont des tiques qui crachent de l'acide. Ils peuvent soit être de la taille d'un humain soit de la taille d'un tank.

Criquets 
Les criquets sont des parasites volants. Ils servent d'appui aérien pour l'armée Arachnide. Ils sont avant tout une variété de parasite Guerrier avec des ailes. Rapides et agiles, ils sont capables de décapiter un homme alors qu'ils sont en vol.

Guerriers 
Les guerriers sont des grandes argiopes frelons à six pattes. Leur espèce est la plus répandue chez les Arachnides. Ils se reproduisent en grand nombre, sont agiles et rapides et peuvent grimper et creuser. Ils ont une immense mâchoire en forme de pince qui peut séparer en deux rochers, chairs, os ou métaux. Leurs deux pattes de devant leur servent également d'armes contre leurs ennemis.

Les scientifiques de la Fédération ont constaté qu'un guerrier privé d'un membre conserve quatre-vingt-six pour cent de sa combativité.

Homoptères 
Les homoptères sont des énormes pucerons d'eau qui vivent exclusivement sur Hydora. Ils n'attaquent que les hommes et les embarcations qui sont sur l'eau.

Imposteurs 
Les imposteurs sont des insectes de l'ordre des mantidés qui ont une forme humanoïde. Ils peuvent se glisser dans une combinaison de soldat humain et se faire passer pour l'un d'eux.

Plasmas 
Les plasmas sont des énormes et imposantes lucioles. Ils ont un abdomen énorme qui se gonfle et peut lancer du plasma hors de l'orbite d'une planète. La rafale de plasma est assez puissante pour dévier un astéroïde ou pour trancher un vaisseau spatial en deux.

Scorpions 
Les scorpions sont une nouvelle évolution des Plasmas. Ils ressemblent à des scorpions géants et peuvent tirer du plasma en orientant leur dard.

Reines

Cerveaux 
Le Cerveau est l'unité de commandement d'une armée Arachnide. Lent, sans capacité de défense ou d'attaque autre que d'hypothétiques talents psychiques et une réelle faculté à commander et coordonner les unités arachnides de combat, il se sert d'une trompe pour assimiler les connaissances de ses prisonniers humains, aspirant leur cerveau et les tuant lors du processus.

Ils ont un énorme corps boursouflé de limace. Morts, ils ressemblent selon Rico à .

Infiltrateurs 
Les infiltrateurs ou crabes-ventouses sont des créatures insidieuses. Ils sont  les seuls Arachnides capables de détruire de l'intérieur. Leur spécialité consiste à prendre le contrôle d'autres êtres vivants en pénétrant dans leur organisme. Ayant pris possession d'un corps, il s'y développe rapidement et donne naissance à d'autres spécimens qui réduisent le corps à l'état de cadavre. Ils s'en vont ensuite parasiter à leur tour d'autres individus. Leur rapidité et leur petite taille font d'eux des créatures particulièrement vicieuses et difficiles à stopper, d'autant plus qu'un parasite contrôlant un individu peut jouer sur les émotions humaines afin de faciliter la propagation

Bétémécoïtal 
Bétémécoïtal est un Arachnide titanesque. Il est enfoui sous le pôle nord de la planète OM 1. Il est parvenu à endoctriner le Skymarshal Omar Anoké, le commandant en chef des armées de la Fédération. Blessé par une des deux avancées militaires majeures de la Fédération, le Maraudeur, il sera détruit par l'autre découverte : la Bombe Q, une arme conçue pour détruire une planète entière.

Sphère d'influence 
La sphère d'influence des Arachnides s’étend sur plusieurs planètes. Originaires du système de Klendathu (avec les planètes Klendathu, P et Tango Urilla), ils ont aussi des colonies sur Sheol, OM 1 et Dantana, des planètes extérieures à leur système. Ils contrôlent également la planète Hydora dans la Constellation de la Vierge et la planète Nemerosa du système Tesca. 

Le système de Klendathu est composée de deux étoiles jumelles, de plusieurs planètes et d'une ceinture d'astéroïdes formée par la force d'attraction gravitationnelle des étoiles doubles. C'est grâce à cette ceinture que les Arachnides, en projetant du plasma, peuvent envoyer des météorites jusqu'à la Terre.

Un peuple allié aux Arachnides : Les Squelettes 
Rico décrit les Squelettes (Skinnies dans la version originale) comme des humanoïdes qui . Rico les surnomme les « Squelettes », les Décharnés ou les Rachitiques. Ils respirent du méthane.

Alliés de longue date aux Arachnides, les Squelettes les aident à localiser la planète d'origine des Terriens. Après la destruction de Buenos Aires et la défaite de Klendathu, les Terriens s'en prennent aux Squelettes, effectuant de nombreux raids sur leur planète de Tophet dans le système Ranarazel. Ils les forcent ensuite à changer d'alliance.

Notes et références

Notes

Références 

Starship Troopers
Espèce extraterrestre
Parasite de fiction